Stony Kill ist der Name folgender geographischer Objekte:

Stony Kill (Rondout Creek), Bach in New York, Vereinigte Staaten 
Stony Kill (Kinderhook Creek), Bach in New York, Vereinigte Staaten